D’Azeglio ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Taparelli d’Azeglio (1793–1862), italienischer Theologe
 Massimo d’Azeglio (1798–1866), italienischer Schriftsteller, Maler und Politiker

Siehe auch:
 Kabinett D’Azeglio